Juan Pablo Avendaño (Córdoba, 12 de maio de 1982) é um futebolista profissional argentino, defensor, milita no Union Santa Fé.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Talleres
Futebolistas do Quilmes Atlético Club
Futebolistas do San Luis Fútbol Club
Futebolistas do Arsenal Fútbol Club
Futebolistas do Xanthi FC
Futebolistas do Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
Futebolistas do Club Atlético Unión
Futebolistas do Kayserispor Kulübü